Léon Gauchez, dit Paul Leroi (1825-1907), est un marchand et critique d'art, expert, collectionneur et mécène belge.

Pseudonyme 

 Maurice Gauchez, né Maurice Gilles (1884-1957), est un écrivain belge.

Divers 
 Prix Maurice et Gisèle Gauchez-Philippot, prix de littérature belge.
Patronyme belge